Güell je jméno katalánského původu a může znamenat:

Stavby 
 Güell (park) – významná stavba v Barceloně, kterou navrhl katalánský architekt Antoni Gaudí a je pojmenovaná po Eusebim Güellovi
 Colònia Güell – textilní továrna Eusebiho Güella
 Palác Güell – Rodinné sídlo Eusebiho Güella navržené Antonim Gaudím

Osoby 
 Eusebi Güell – katalánský mecenáš, který podporoval Antoni Gaudího

Geografické pojmy 
 Güell (řeka) – řeka tekoucí v severovýchodním Katalánsku

Katalánsko